Thásos eller Thassos kan syfta på:

Grekland 

 Thassos (ö), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Thasos (fornlämning) – en antik fornlämning
 Thasos (perifereiakí enótita) – en regiondel i Grekland
 Thasos (kommun) – en kommun i Grekland
 Thassos (kommunhuvudort), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas,